Park Strzelecki w Krakowie
 Park Strzelecki w Tarnowie